Korykos (griechisch ) bezeichnet:

 Korykos, eine antike Stadt in Kilikien, heute Kızkalesi, mit der Landburg von Korykos
 Korykos (Lykien), eine antike Stadt in Lykien, zwischen Olympos und Phaselis
 in der Antike die Nordwestspitze von Kreta, heute Kap Gramvousa
 ein Berg in Lydien, heute der Koraka Dağ
 Hethum von Korykos (* 1230/45; † nicht vor 1309), armenischer Geschichtsschreiber und Herr von Korykos
 in der Antike einen Sandsack als Trainingsgerät von Faustkämpfern und Pankratiasten, siehe Boxsack